Клер Каррен (; родилась 10 марта 1978 года в Белфасте, Великобритания) — бывшая профессиональная теннисистка, выступающая в разное время за Великобританию и Ирландию.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (21)

Победы (13)

Поражения (8)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании
Теннисисты Ирландии